Constituyente puede referirse a:

 Constituyente sintáctico, un elemento de la estructura jerárquica que supone una oración.
 Poder constituyente, elemento dentro de la estructura de una nación con la capacidad de legislar.
 Asamblea constituyente, congreso o asamblea con el poder y la misión de regular una constitución para una nación o estado.
 Peso constituyente, una moneda que circuló en Atacama.